Orectolobus är ett släkte av hajar. Orectolobus ingår i familjen Orectolobidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Wobbegongartade hajar
Orectolobus